Eros, bog ljubavi u grčkoj mitologiji
 433 Eros, asteroid
 Eros (Freud), životni instikt postuliran u Freudovoj psihologiji, suprotan Thanatosu
 Eros (2004.), film iz 2004.
 Eros, superheroj iz stripa tvrtke Marvel Comics, poznatiji kao Starfox.
 Eros Ramazzotti, talijanski pjevač

Vidi i: EROS